Boża Rodzicielka – matka Chrystusa, Maryja z Nazaretu
 uroczystość Bożej Rodzicielki – chrześcijańskie święto

Zobacz też 
 Qi – bogini rodzicielka
 rodzicielka